Tekeli steht für folgende geographischen Objekte:

 Tekeli, Stadt im Gebiet Schetissu, Kasachstan

in der Türkei:
 Tekeli (Bozyazı), Gemeinde in Mersin (Provinz), Landkreis Bozyazı
 Tekeli (Mut), Gemeinde in Mersin (Provinz), Landkreis Mut
 Tekeli (Oltu), Gemeinde in Erzurum (Provinz), Landkreis Oltu
 Tekeli (Koçarlı), Gemeinde in Aydın (Provinz), Landkreis Koçarlı
 Tekeli (Çemişgezek), Gemeinde in Tunceli (Provinz), Landkreis Çemişgezek
 Tekeli (Berg) (türkisch Tekeli Dağı), Berg in Tokat (Provinz), Landkreis Almus

Tekeli ist der Familienname folgender Personen:

 Şirin Tekeli (1944–2017), türkische Autorin, Feministin und Hochschullehrerin

Tekeli ist der Name folgender Unternehmen:

 Tekeli Metal, türkisches Recyclingunternehmen